Trósz (görögül: Τρώς) a görög mitológiában Dardanosz unokája, Erikhthóniosz fia, Trója alapítója és első királya. Kallirhoéval, Szkamandrosz leányával kötött házasságából három fia született: Ilosz, Asszarakosz és Ganümédész. A mítosz egyik változata szerint Trósz fia, Ilosz alapította Tróját és róla kapta a város másik - Ilion - nevét.

Trójai családfa

Források 
 

Görög mitológiai alakok